Château de Saint-Ouen peut faire référence à :
 Château de Saint-Ouen, à Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis (93) ;
 Château de Saint-Ouen, à Chemazé en Mayenne (53) ;
 Château de Saint-Ouën, à Saint-Ouën-des-Toits en Mayenne (53) ;
 Château de Saint-Ouen, à Saint-Ouen-lès-Parey, dans les Vosges (88) ;
 Château de Saint-Ouen, à Saint-Ouen-les-Vignes, en Indre-et-Loire (37).

Voir aussi 

Saint-Ouen